

Geografia 
 Röder (arcipelago) – arcipelago svedese
 Große Röder – fiume tedesco

Persone 
 Franz-Josef Röder (1909-1979) – politico tedesco
 Georg Röder (1819-1896) – giudice e politico tedesco
 Martin Röder (1851-1895) – compositore tedesco
 Victor Eduard von Röder (1841-1910) – entomologo tedesco

Variante Roder 
 Francesco Roder (1983) – attore e regista con doppia nazionalità italiana-messicana